Christoph Sauser (né en 1976), coureur cycliste suisse.
 Frédéric Louis Sauser (1887-1961), dit Blaise Cendrars, écrivain suisse et français.